Huai'an (淮安) est une ville de la province du Jiangsu en Chine ;
 Le xian de Huai'an (怀安) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine.

Homonymie de toponyme